КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» — кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение в городе Советске Кировской области, одно из старейших в России лесохозяйственных учебных заведений.

История 

Основан в 1896 году как Суводская лесная школа с двухгодичным обучением. Заведующим лесной школы был назначен лесничий В. Ф. Холевинский. Первое зачисление воспитанников состоялось 25 июня 1896 года. Ежегодно для обучения набиралось 10 человек, которые после двух лет учёбы получали чин "лесной кондуктор".

В 1922 году лесная школа преобразована в Суводский лесной техникум, а с 1 июля 1971 года в Суводский лесхоз-техникум.

За 125 лет учебной деятельности техникум подготовил около 12 000 специалистов в сфере лесного хозяйства.

Обучение 
Суводский лесхоз-техникум ведет бесплатное обучение по нескольким специальностям. Предоставляется общежитие, выплачивается академическая стипендия.

Очная форма
(срок обучения на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев)
 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Очная форма
(срок обучения на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов — 1 года 10 месяцев)
 «Земельно-имущественные отношения»

Заочная форма
(срок обучения на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев)
 «Лесное и лесопарковое хозяйство»

Заочная форма
(срок обучения на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев)
 «Охотоведение и звероводство»
Также студенты техникума имеют возможность дополнительно получить рабочие профессии:
 Вальщик леса;
 Раскряжёвщик;
 Станочник деревообрабатывающих станков;
 Рамщик ленточнопильных рам;
 Рабочий зелёного хозяйства;
 Цветовод;
 Судоводитель;
 Пчеловод;
 Егерь;
 Тракторист;
 Оператор ПК.

Суводский лесхоз-техникум располагает современным учебным корпусом, в котором находятся 23 учебных аудитории, актовый зал, 2 компьютерных класса. Занятия по физической подготовке проводятся в спортивных залах и на стадионе, имеется лыжная база. Иногородние студенты проживают в четырёхэтажном благоустроенном общежитии на 186 мест.

Среди учебных объектов техникума есть дендропарк с оранжереей, где представлен богатый ассортимент древесно-кустарниковых пород и экзотические комнатные растения, а также столярные мастерские с оборудованием для деревообработки.

События 
В марте 2014 года на базе СЛТ прошла VI зимняя спартакиада среди обучающихся ПОО и ОО ВО – членов Ассоциации лесного образования.

В октябре 2017 года Рослесхоз провёл на базе Суводского лесхоза-техникума всероссийские профессионально-прикладные соревнования «Лесное многоборье».

Литература 
Лесная симфония: очерки истории Суводского лесхоза-техникума. 1896—1996 / [лит. запись Ю. А. Шутылёва, А. В. Шутылёвой; под общ. ред. Н. П. Мясникова]. — Киров, 1996. — 206 с.

Манылов В.А. В царстве сосен золотокорых... Вехи истории Суводского лесхоза-техникума (1896 - 2016). – Киров, 2016. – 320 с.

Ссылки 
 Сайт Суводского лесхоза-техникума

Советск (Кировская область)
Образование в Кировской области
Техникумы России